Виталий Антонович Цыганок () — украинский деятель спецслужб, заместитель председателя Службы безопасности Украины (с 1 марта 2014 года).

Биография 
До марта 2010 занимал должность заместителя Председателя СБУ — начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

С июля 2008 до апреля 2010 года входил в состав Центра по вопросам безопасности и правопорядка, созданного на период подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012.

С 1 марта 2014 года — первый заместитель Председателя СБУ.

С 7 марта 2014 года — руководитель Антитеррористического центра при СБУ.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (август 2009)

Примечания

Ссылки 
 Виталий Цыганок на сайте Официальная Украина сегодня

Сотрудники Службы безопасности Украины
Генералы Украины
Руководители Антитеррористического центра СБУ